El término Bolshelugski  puede referirse a:

Bolshelugski (Buriatia), localidad de la república de Buriatia, en Rusia.
Bolshelugski (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.